Landtagswahlkreis 11 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Geislingen (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Ludwigsburg II (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Uckermark I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Havelland I (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Oranienburg I (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Wandsbek (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Hersfeld (seit 1983)
 Wahlkreis 11 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 11 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis XI (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Landkreis Rostock I (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Bad Doberan I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Güstrow I (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Salzgitter (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Wolfsburg (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Syke (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Düren I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Erftkreis I (2000)
 Landtagswahlkreis Erftkreis III – Euskirchen I (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Bergheim (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Köln-Land-Nord (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Andernach (seit 1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Chemnitzer Land 2 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Leipzig VII (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Magdeburg II (seit 1994)
 Landtagswahlkreis Halberstadt III – Oschersleben (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Neumünster (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Rendsburg (2005 bis 2012)
 Landtagswahlkreis Eckernförde (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Süd (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Süderdithmarschen (1954 bis 1967)
 Landtagswahlkreis Norderdithmarschen (1947 und 1950)

in Thüringen:
 Wahlkreis Kyffhäuserkreis II (seit 1994)
 Wahlkreis Sömmerda (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis Melk, Niederösterreich